Gairdner bezeichnet

 den Gairdner River in Australien
 den Lake Gairdner in Australien
 die Gairdner Foundation, eine kanadische Wissenschaftsstiftung
 den Canada Gairdner International Award (vormals Gairdner Foundation International Award), Wissenschaftspreis im Bereich der medizinischen Forschung

Gairdner ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Gairdner (William D. Gairdner; * 1940), kanadischer Zehnkämpfer und Hürdenläufer
 Charles Gairdner (Sir Charles Henry Gairdner; 1898–1983), britischer Armee-General
 James Gairdner (1828–1912), britischer Historiker